Le nom de Mała Huta peut faire référence à :
Mała Huta (Podlachie), dans la voïvodie de Podlachie, au nord-est de la Pologne
Mała Huta (Cekcyn), dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie, au centre-nord de la Pologne